Локтіо́нов Рома́н:

 Локтіонов Роман Борисович (нар. 1986) — український футболіст.
 Локтіонов Роман Геннадійович (нар. 1985) — російський футболіст.

Див. також 
 Локтіонов
Сторінки зі списками однофамільців-тезок